Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne
  d'infanterie (Allemagne)

France
  d'infanterie (France)